Miva steht für:
 Miva (Queensland), Ortschaft in der Gympie Region und in der Fraser Coast Region, Queensland, Australien
 Miva Schweiz, schweizerische Entwicklungshilfeorganisation

MIVA steht für:
 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen, ehemaliges belgisches Personenverkehrsunternehmen, heute Teil von De Lijn
 Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft, Hilfswerk der katholischen Kirche in Österreich und Deutschland

Siehe auch:
 Mivacurium
 Mifa
 Miwa

Abkürzung